Ted (film)
 Ted (linia lotnicza)
 TED (konferencja)
 TED Notepad
 Ted (procesor tekstu)
 Ted (muzyk)
 MOS Technology TED

Zobacz też 
 Ted Mosby